«Хоэфо́ры», в некоторых переводах «Же́ртва у гро́ба», «Пла́кальщицы» () — трагедия древнегреческого драматурга Эсхила, представленная в 458 до н. э.. Она входила в тетралогию «Орестея», которая также включала трагедии «Агамемнон» и «Эвмениды», а также утраченную сатировскую драму «Протей».

Ссылки 
 
 

Сохранившиеся пьесы Эсхила
Орестея